Benjamin: bärenstark! ist eine kanadische Zeichentrickserie, die von zwei Teddybären und ihren Kindern handelt. Produziert wurde sie von PorchLight Entertainment und Amberwood Entertainment. Zuvor erschien der Hauptcharakter bereits in den Kurzfilmen The Teddy Bears’ Picnic (1989), The Teddy Bears’ Christmas (1992) und The Teddy Bears Scare (1998).

Handlung 
Benjamin Bär ist ein fröhlicher Teddybär, der gerne anderen hilft. Gemeinsam mit seinem Schützling Stubsi hilft er ihren Kindern Max und Elisa und handelt dabei so, dass sie davon nichts merken. Es gilt die „Teddyregel“: „Lass niemals einen Menschen sehen, wie du dich bewegst.“

Produktion und Ausstrahlung 
Erstmals wurde die Serie 2003 auf dem Family Channel ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 5. November 2005 auf KiKA statt. Von 2003 bis 2007 wurden 104 Folgen mit einer durchschnittlichen Länge von zwölf Minuten produziert. Nur 78 davon wurden deutsch synchronisiert.

Episodenliste

Weblinks 

 Benjamin: bärenstark! auf KIKA.de
 

Kinder- und Jugendfernsehserie
Zeichentrickserie
Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Bär im Film